zAlte Kameraden steht für:
 Alte Kameraden (Marsch), Militärmarsch von Carl Teike (1889)
 Alte Kameraden (1934), deutsche Filmkomödie
 Alte Kameraden (1989), deutscher Dokumentarfilm
 Alte Kameraden (Zeitschrift), Zeitschrift Deutscher Soldaten